Alberto Ramos (wielrenner) - Dominicaans wielrenner
 Alberti Ramos (voetballer) - Venezolaans voetballer
 Luis Alberto Ramos - voormalig Argentijns voetballer
 Jorge Alberto Ramos Comas - politicus uit Puerto Rico
 Jorge Alberto Ramos Vélez - politicus uit Puerto Rico
 Víctor Alberto Ramos - Argentijns geoloog
 Alberto Ramos Sesma - Mexicaans polospeler, winner van de bronzen medaille op de Olympische Spelen in 1936